Szynwałd – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Łasin
 Szynwałd – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Sośno
 Szynwałd – wieś w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Skrzyszów
 Szynwałd – dawna nazwa Dąbków, wsi w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk